Timiș [timiš] je název několika zeměpisných objektů:
 Timiș (řeka) – řeka v jihozápadním Rumunsku a severovýchodním Srbsku (zde pod názvem Tamiš), přítok Tisy
 Timiș (župa) – župa v jihozápadním Rumunsku

Geografie Rumunska